

Geografia 
 Bolivia
 Kami – villaggio della Bolivia

 Giappone
 Kami – città della Prefettura di Kōchi
 Kami – città della Prefettura di Hyōgo
 Kami – città della Prefettura di Miyagi

Altro 
 Kami – parola giapponese per "divinità" o "spirito" nella tradizione shintoista
 Dio (Kami) – un personaggio della serie manga e anime Dragon Ball;
 Dio (Kami) – personaggio della serie manga e anime Oh, mia dea!;
 Kami – personaggio di Takalani Sesame, la versione sudafricana di Sesamo apriti;
 Kami – batterista del gruppo visual kei dei Malice Mizer;
 Kami – gruppo etnico della Tanzania
 Kami – gruppo etnico del Nepal